Лост Крик има више значења:
 Лост Крик (Тексас)
 Лост Крик (Западна Вирџинија)